94-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 10—12 января 1997 года на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды).

Мужчины

Итоговое положение

Женщины

Итоговое положение 
В скобках за фамилией указано количество участий в ЧЕ.

 * с падением

 DQ = дисквалификация

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

 DNS = не вышла на старт

Ссылки 
 
 

1997
1997 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1997 года
Спорт в Нидерландах в 1997 году
Международные спортивные соревнования в Херенвене
конькобежный
Чемпионаты Европы в Нидерландах